McMorrow ist der Familienname von

Gerald McMorrow (* 1970), britischer Regisseur und Autor
James Vincent McMorrow (* 1983), irischer Folkpopmusiker
Mary Ann McMorrow (1930–2013), US-amerikanische Richterin
Melissa McMorrow (* 1981), US-amerikanische Boxerin
Scott McMorrow, US-amerikanischer Dramatiker und Schauspieler
Sean McMorrow (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler